Take A Look In The Mirror — шостий студійний альбом американського гурту Korn, виданий восени 2003 року лейблом Epic Records/Immortal Records.

Трек-лист 
 "Right Now"  	3:10
	"Break Some Off"  	2:35
	"Counting On Me"  	4:49
	"Here It Comes Again"  	3:33
	"Deep Inside"  	2:46
	"Did My Time"  	4:04
	"Everything I've Known"  	3:34
	"Play Me" (Featuring Nas)	3:21
	"Alive"  	4:30
	"Let's Do This Now"  	3:18
	"I'm Done"  	3:23
	"Y'all Want A Single"  	3:17
	"When Will This End"  	14:24

Посилання 

Альбоми Korn
Музичні альбоми 2003
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records
Альбоми американських виконавців
Листопад 2003
Події 21 листопада